Christian Schreier – ex calciatore e allenatore di calcio tedesco
 Jake Schreier – regista e produttore cinematografico statunitense
 Peter Schreier – tenore e direttore d'orchestra tedesco